

Sigle 
 Idioma de señas de Nicaragua o idioma de signos nicaraguense – lingua dei segni nicaraguense
 Initial Sequence Number – numero di sequenza iniziale nel Transmission Control Protocol

Codici 
 ISN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sloulin Field International, Williston (Dakota del Nord) (Stati Uniti d'America)